William Thomson
 William Thomson (1824–1907) ír matematikus, mérnök
 William Thomson (1898–1987) kanadai katonai pilóta
Billy Thomson
 Billy Thomson (1895–?) válogatott skót labdarúgó
 Billy Thomson (1958–2023) válogatott skót labdarúgó